Yaman kan syfta på följande:

 Yanam, stad i Puducherry, Indien
 Yamn, ort i Iran